

Személyek

Keresztnév
Aranyos (keresztnév)

lásd még: Arany (keresztnév), Aurél, Oriána

Földrajz
Aranyos (rom. Arieş) folyó Romániában, Erdélyben
Aranyos (rom. Arănieş), Románia, Hunyad megye
Aranyos, Csallóközaranyos része
Aranyos-Beszterce folyó Romániában, Moldvában
Aranyos-hegy
Aranyos-patak
Aranyos fodorka, növény
Aranyosapáti község, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Aranyosbánya (rom. Baia de Arieş) város, Románia, Fehér megye
Aranyosmohács (rom. Măhăceni) falu, Románia, Fehér megye
Aranyosegerbegy (rom. Viişoara) község, Románia, Kolozs megye 
Aranyosfői-jégbarlang (rom. Peştera Scărişoara)
Aranyosgadány község, Baranya megye
Aranyosgerend (rom. Luncani) falu, Románia, Erdély, Kolozs megye
Aranyosgyéres (rom. Câmpia Turzii) város, Románia, Erdély, Kolozs megye
Aranyosmarót (szlov. Zlaté Moravce) város, Szlovákia, Nyitrai kerület, Aranyosmaróti járás
Aranyospatak (szlov. Zlatník) község, Szlovákia, Eperjesi kerület, Varannói járás
Aranyospolyán (rom. Poiana) Torda város része, Románia, Kolozs megye
Aranyosrákos (rom. Vălenii de Arieş) Várfalva településrésze, Románia, Kolozs megye
Aranyosszék egyike volt a székely székeknek, vagyis a történelmi Székelyföld része
Aranyosszentmiklós település, Románia, Beszterce-Naszód megye
Bükkaranyos község, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csallóközaranyos (szlov. Zlatná na Ostrove) község, Szlovákia, Nyitrai kerület, Komáromi járás
Erdőaranyos (rom. Arieşu de Pădure) falu, Románia, Máramaros megye
Fölaranyos, Csallóközaranyos része
Hevesaranyos község, Heves megye
Mezőaranyos (rom. Arieşu de Câmp) falu, Románia, Máramaros megye
Torda-Aranyos vármegye (rom. Comitatul Turda-Arieş) közigazgatási egység volt a Magyar Királyság keleti részében, a történelmi Erdély területén

Élővilág
Aranyos bábrabló (Calosoma sycophanta), rovar
Aranyos baraboly
Aranyos elefántcickány (Rhynchocyon chrysopygus)
Aranyos fodorka (Asplenium trichomanes L.), növény
Aranyos galambgomba (Russula aurea), gomba
Aranyos gyümölcsgalamb (Ptilinopus luteovirens), madár
Aranyos lombjáró (Dendroica petechia), madár
Aranyos nyílméregbéka - Arany fakúszóbéka (Dendrobates auratus), béka
Aranyos pápaszemesmadár (Cleptornis marchei), madár
Aranyos rezgőgomba (Tremella mesenterica), gomba
Aranyos rózsabogár (Cetonia aurata), rovar
Aranyos sármány vagy réti sármány (Emberiza aureola), madár
Aranyos veselke (Chrysosplenium alternifolium), növény
Aranyosarcú kakadu vagy kis sárgabóbitás kakadu (Cacatua sulphurea), madár
Aranyosarcú papagáj (Neophema chrysostoma), madár
Aranyosfejű aratinga (Aratinga auricapilla), madár

Időszakos kiadványok 
Aranyosszék (1932-1940) hetilap Tordán
Aranyosvidék (1891-1940) hetilap Tordán

Családnevek 
 Aranyos Imre (1966), válogatott labdarúgó, középpályás	Pályafutása Klubcsapatban: A válogatottban: 1996 és 1997 között három